Араракуара (порт. Araraquara) — топоним.

 Араракуара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Араракуара (мезорегион) — административно-статистический мезорегион в Бразилии; входит в штат Сан-Паулу. 
 Араракуара (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.